Норцов — фамилия:

 Норцов, Алексей Николаевич (1859—1922) — писатель.
 Норцов, Пантелеймон Маркович (1900—1993) — советский оперный певец.